Чемпіонат Кіпру з футболу 2013—2014 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 23-й раз став АПОЕЛ.

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  

 

  

  
  

Примітки: 
1. 17 травня 2013 року з клубу Алкі було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА. 6 серпня 2013 року з клубу Алкі було знято ще 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА. 8 листопада 2013 року з клубу Алкі було знято 6 очок через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА. 2 грудня 2013 року з клубу Алкі було знято 2 очки через невідповідність місячним фінансовим критеріям. 8 січня 2014 року з клубу Алкі було знято 9 очок через неможливість сплачувати зарплатню арбітрам у трьох домашніх матчах (по 3 очки за кожний матч). 15 січня 2014 року з клубу Алкі було знято 3 очки через неможливість сплачувати зарплатню арбітрам у двох домашніх матчах. 31 січня 2014 року з клубу Алкі було знято ще 2 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА вчетверте. 5 лютого 2014 року з клубу Алкі було знято 9 очок через неможливість сплачувати зарплатню арбітрам у трьох домашніх матчах (по 3 очки за кожний матч). 6 березня 2014 року з клубу Алкі було знято ще 2 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА вп'яте. 9 квітня 2014 року з клубу Алкі було знято ще 2 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА вшосте. 
2. 17 травня 2013 року з  клубу Енозіс Неон (Паралімні) було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА.
3. 17 травня 2013 року з  клубу Неа Саламіна було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Ерміс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Кіпру 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки:
1. 17 травня 2013 року з  клубу Неа Саламіна було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям УЄФА.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2013—2014
Кіпр
Кіпр